Жанетта Гусарова і Магдалена Рибарикова були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніна Братчикова і Анна Татішвілі з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Budapest Grand Prix, парний розряд
2013